Bellier steht für:

 Bellier, französischer Leichtkraftwagenhersteller

Bellier ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Bellier (* 1996), Schweizer Tennisspieler
 Catherine Bellier (1614–1689), französische Kammerfrau und Mätresse
 Jean-Baptiste Eugène Bellier de la Chavignerie (1819–1888), französischer Entomologe